William Fernando Souza Bezerra, também conhecido como William Thompson (Palmeira dos Índios, 20 de setembro de 1984), é um pugilista brasileiro da categoria cruzador. É o atual campeão Fedelatin pela WBA. 

Em 2013, William Bezerra foi classificado entre o 15 melhores boxeadores do mundo pela WBA. Alguns de seus títulos conquistados são: Campeão do "mundo hispano" pela WBC, Campeão Fedebol WBA, Campeão "inter american latino", Campeão IBA "iberian latino american", Campeão sul-americano, Campeão WBU International e Campeão Internacional IBA e Brasileiro na categoria crusador. 

William iniciou sua carreira profissional em 2010, eventualmente sendo considerado como um dos melhores boxeadores brasileiros de todos os tempos na categoria dos pesos cruzadores com limite de peso de 90.700g.

Cartel profissional

| style="text-align:center;" colspan="8"|44 Vitórias (43 Nocautes), 0 Derrotas, 0 Empates

|-  style="text-align:center; background:#e3e3e3;"
|  style="border-style:none none solid solid; "|Resultado
|  style="border-style:none none solid solid; "|Cartel
|  style="border-style:none none solid solid; "|Adversário
|  style="border-style:none none solid solid; "|Final
|  style="border-style:none none solid solid; "|Round, Tempo
|  style="border-style:none none solid solid; "|Data
|  style="border-style:none none solid solid; "|Local
|  style="border-style:none none solid solid; "|Observações
|- align=center
|Vitória||44-0||align=left|Francisco Marcelo Duarte Sobrinho
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|- align=center
|Vitória||43-0||align=left|Romildo Dos Santos
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||42-0||align=left|Curtis Reed	
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||41-0||align=left|Austreberto Perez Maranon
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||40-0||align=left|Mauricio Bueno de Morais	
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||39-0||align=left|Ricardo Augusto Souza
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||38-0||align=left|Austreberto Perez Maranon
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||37-0||align=left|Eduardo Jesus Oscar Rojas
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||36-0||align=left|Ricardo Augusto Souza
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||35-0||align=left| Jose Robson Dos Santos
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||34-0||align=left| Ricardo Augusto Souza
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||33-0||align=left| Joselito Dos Santos Santana 
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||32-0||align=left| Manoel Rodrigues de Souza
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||31-0||align=left| Reinaldo Albuquerque de Lima
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||30-0||align=left| Fernando de Oliveira
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||29-0||align=left| Dadilson Dos Santos
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||28-0||align=left| Manoel Rodrigues de Souza
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||27-0||align=left| Ricardo Augusto Souza
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||26-0||align=left| Joilson Morais da Silva
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||25-0||align=left| José Augusto dos Santos
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||24-0||align=left| Ernesto Gonzalez Carnesse
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||23-0||align=left| Genival Galvão
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||22-0||align=left| Francisco de Assis
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||21-0||align=left| Ernesto Carnesse Gonzalez
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||20-0||align=left| Dadison Santos Santana
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||19-0||align=left| Josemar dos Santos
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||18-0||align=left| Vanderlei de Oliveira
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||17-0||align=left| José dos Santos Augusto
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||16-0||align=left| Fernando Oliveira
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||15-0||align=left| Hierro Salcedo
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||14-0||align=left| Claudio Marcelo Quirino de Oliveira
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||13-0||align=left| Ernesto Gonzalez Carnesse
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||12-0||align=left| Adilson Cardoso
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||11-0||align=left| Carlos Henrique Randy
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||10-0||align=left| Joé Augusto dos Santos
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||9-0||align=left| Josemar dos Santos
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||8-0||align=left| Vanderlei de Oliveira
|||||
|align=left|
|align=left| 
|- align=center
|Vitória||7-0||align=left| Leonardo de Moura
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||6-0||align=left| Adilson Cardoso
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||5-0||align=left| Edmilson Tonacio de Resende
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||4-0||align=left| Marcelo de Jesus Ribeiro
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||3-0||align=left| Maurício Borrero de Oliveira
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||2-0||align=left| Daniel Teixeira Almeida
|||||
|align=left|
|align=left|
|- align=center
|Vitória||1-0||align=left| Leonardo de Moura
|||||
|align=left|
|align=left|

Carreira como amador

Naturais de Palmeira dos Índios
Pugilistas de Alagoas